KDN steht für:
 Kementerian Dalam Negeri, siehe Ministry of Home Affairs (Malaysia)
 Flughafen Man Maya (IATA-Code), Nepal
 Kampf der Nibelungen, rechtsextreme Kampfsport-Organisation

Abkürzung